KF, Kf eller kf kan avse: 

 KF – en konsumentkooperativ ekonomisk förening (matvaruhandel), se Kooperativa Förbundet
 KF – medicinsk term inom patologi, se Kadaverösa förändringar
 KF – IATA-kod för flygbolaget Blue1
 K.F. eller k.f. – benämning på de förordningar som utfärdades av svenska regeringen innan 1974, se Kunglig förordning
 KF-huset– ett kontorskomplex vid Stadsgården 2-12 i på Södermalm i Stockholm
 KF Nörd – ett isländskt TV-program från 2006
 KF Partizani – en fotbollsklubb i Albanien
 KF Tirana – en albansk fotbollsklubb
 Kommunfullmäktige